Ляше́нко — фамилия Ляшенко принадлежит к древнему типу славянских фамилий, образованных от личного прозвища, одна из древнейших на Украине, а также юге Белоруссии — входит в Реестр украинского казачества, также распространена в Белоруссии.

Известные носители:

 Ляшенко, Александр Иванович (род. 1942) — советский и украинский металлург, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Ляшенко, Анатолий Николаевич — художественный руководитель театра, заслуженный артист России.
 Ляшенко, Андрей Юрьевич (род. 1998) — украинский футболист, полузащитник.
 Ляшенко, Валерий Иванович (1942—2020) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2001).
 Ляшенко, Варвара Савельевна (1917—1943) — советская лётчица, лейтенант.
 
 Ляшенко, Виктор Евдокимович (1932—2007) — Герой Социалистического Труда, тракторист-машинист. 
 Ляшенко, Геннадий Иванович (1938—2017) — советский композитор, педагог и музыковед, музыкально-общественный деятель.
 Ляшенко, Георгий Иванович — актёр.
 Ляшенко, Елена Анатольевна (род. 1976) — украинская фигуристка.
 Ляшенко, Ефим Антонович (1900—1947) — советский военный деятель.
 
 Ляшенко, Кирилл Петрович (1910—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Ляшенко, Лука Иванович (1898—1976) — украинский советский писатель, сценарист, кинорежиссёр, актёр.
 
 Ляшенко, Надежда Васильевна (1913—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ляшенко, Олег Владимирович (род. 1976) — украинский футболист.
 Ляшенко, Роман Юрьевич (1979—2003) — российский хоккеист.
 Ляшенко, Фёдор Иванович (1910—1985) — комбайнёр Кавалерской МТС Егорлыкского района Ростовской области, Герой Социалистического Труда.
 Ляшенко, Харитон Александрович (1899—1998) — полный кавалер ордена Славы.
 Ляшенко, Юрий Иванович (род. 1939) — советский и украинский кинорежиссёр.
 Ляшенко Нелий Фёдоровна (род 1938-2022) Украинский Врач Педагог стоматолог Института А А Богомольца

См. также 
 Ляшенко — дворянский род

Литература 
 Веселовский С. Б. Ономастикон. — , 1974.
 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — , 1998.
 Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных имён. 1903.
 Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. — , 1995.
 Суперанская А. В. Словарь русских личных имён. — , 1998.